trzos – pas góralski,
 trzos – woreczek na pieniądze (sakiewka)

Osoby noszące nazwisko Trzos
 Andrzej Trzos-Rastawiecki (1933–2019), reżyser i scenarzysta
 Henryk Trzos (1885–1954), podpułkownik Wojska Polskiego.
 Michał Trzos (1879–1908), bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej